Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub Beerschot AC uit het seizoen 2012/13.

Stand van zaken

Voor de competitiestart 
Het Olympisch Stadion ondergaat voor het seizoen een grote metamorfose. Op Tribune 3 worden alle stoeltjes vervangen door paarse -reglementaire- zitjes met daarin het logo verwerkt. In het wit zal in het groot de naam van de club, BEERSCHOT AC, te zien zijn. Het volledige stadion krijgt door de UEFA voorgeschreven reglementaire zitjes. Op Tribune 4, achter het doel, aan de Atletenstraat, komt de nieuwe sfeertribune: ARMATA VIOLA-TRIBUNE. Deze tribune is bedoeld voor de hevigere, voor sfeer zorgende Beerschotsupporters en komt in de plaats van de vroegere spionkop VAK I. De nieuwe spionkop, VAK S, bevindt zich nu recht achter doel op de Sfeertribune (Tribune 4).

Tijdens de competitie 
Beerschot AC eindigde voorlaatste in de reguliere competitie waardoor het met 3 punten voorsprong begon aan play-off III samen met Cercle Brugge, dat laatste eindigde. De Mannekes konden hun voordeel niet uitbuiten en verloren de strijd tegen de degradatie. Adrie Koster werd ontslagen na een 1-4-nederlaag tegen RSC Anderlecht. Wim De Corte nam zijn taken over ad interim tot 23 januari 2013. Jacky Mathijssen werd na 10 maanden teruggehaald en volgde hem op, maar ook hij kon het tij niet keren en ging mee met ten onder in de strijd tegen de degradatie.

Na de competitie 
Beerschot AC slaagde er tot drie keer toe niet in een licentie voor het komende seizoen te behalen door een te hoge schuldenberg. De club werd op 21 mei 2013 failliet verklaard door de rechtbank van koophandel.

Spelerskern

Technische staf

Transfers

Zomer 2012
Aangetrokken
  Frédéric Brillant (KV Oostende) -  - Contract van 3 jaar
  Funso Ojo (PSV) -  - Contract van 4 jaar
  Dor Malul (Maccabi Tel Aviv FC) -  - Aankoopoptie gelicht voor 3 jaar
  Stefan Deloose (KSC Lokeren Oost-Vlaanderen) -  - Contract onbekend
  Koen Van Langendonck (K. Bocholter VV) -  - Contract van 3 jaar
  Elimane Coulibaly (AA Gent) -  - Contract van 3 jaar → Ontbonden
  Joachim Mununga (Gençlerbirliği SK) -  - Contract van 3 jaar
  Stijn Wuytens (PSV) -  - Contract van 3 jaar
  Goran Galešić (ND Gorica) -  - Contract van 1 jaar →Ontbonden
  Boldizsár Bodor (OFI Kreta) -  - Contract van 1 jaar
  Stefano Marzo (PSV) -  - Contract van 4 jaar
  Raúl Bravo (Rayo Vallecano) -  - Contract van 1 jaar
  Dalibor Veselinović (RSC Anderlecht) -  - Contract van 1 jaar, gehuurd met aankoopoptie

Vertrokken
  Kristof Maes (AA Gent) -  - Contract van 3 jaar
  Peter Van der Heyden (gestopt) -  - Gestopt met voetballen
  Tomislav Pačovski (KV Mechelen) -  - Contract van 3 jaar
  Jan Van Winckel (Al-Ahli FC) - Physical Coach - Contract op eigen vraag ontbonden
  Roy Mauro (KV Turnhout) -  - Einde contract
  Sherjill Mac-Donald (Chicago Fire) -  - Contract van 1 jaar
  Jón Guðni Fjóluson (GIF Sundsvall) -  - Contract van 3,5 jaar
  Roni Porokara (Hapoel Ironi Kiryat Shmona) -  - Contract onbekend
  Trésor Diowo (White Star Woluwe FC) -  - Verhuurd voor 1 jaar
  Johanna Omolo (Lommel United) -  - Verhuurd voor 1 jaar

Winter 2012-2013
Aangetrokken
  Benito Raman (AA Gent) -  - Contract van 6 maanden, gehuurd
  Thibaut Van Acker (Club Brugge) -  - Contract van 6 maanden, gehuurd
  Kennedy Nwanganga (Racing Genk) -  - Contract van 6 maanden, gehuurd
  Maël Lépicier (RAEC Mons) -  - Contract van 3,5 jaar
  Joey Suk (Go Ahead Eagles) -  - Contract van 3,5 jaar
  Maxime Chanot (WS Woluwe) -  - Contract van 2,5 jaar
  Marvin Ogunjimi (Standard Luik via RCD Mallorca) -  - Contract van 6 maanden, gehuurd met aankoopoptie
  Giel Deferm (STVV) -  - Contract van 6 maanden, gehuurd met aankoopoptie

Vertrokken
  Goran Galešić (n.n.b.) -  - Contract onderling ontbonden
  Uroš Delić (Eendracht Aalst) -  - Contract van 6 maanden, verhuurd
  Vusumuzi Nyoni (RAEC Mons) -  - Contract van 4,5 jaar
  Kwame Franck Mawuena (Standaard Wetteren) -  - Contract van 6 maanden, verhuurd
  Tomislav Mikulić (OH Leuven) -  - Contract onderling ontbonden
  Conor Laerenbergh (Antwerp FC) -  - Contract onderling ontbonden
  Guillaume François (Sporting Charleroi) -  - Contract onbekend

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Jupiler Pro League

Reguliere competitie

Play-off III

Beker van België

Statistieken 

Germinal Beerschot naar seizoen
Belgische voetbalclub 2012/13